Als Austernpflanze werden folgende Pflanzen bezeichnet:

 die Haferwurzel (Tragopogon porrifolius) aus der Familie der Asteraceae
 das Küsten-Blauglöckchen (Mertensia maritima) aus der Familie der Boraginaceae